Fluvicola pica, oiseau
 Pica (Chili)
 Pica (maladie)
 Pica (oiseau)
 Pica, une police typographique
 Point pica, unité de typographie
 PICA : artère cérébelleuse postéro-inférieure
 Phenolic impregnated carbon ablator et désigne un isolant thermique ablatif utilisé par les engins spatiaux durant une rentrée atmosphérique. 
 Pica, dessinateur de bande dessinée

Nom de famille 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Antonio Pica (1933-2014), acteur espagnol
 Claudio Pica (1926-1987), chanteur et un acteur italien.
 Giuseppe Pica, homme politique italien
 Pierre Pica, linguiste français
 Tina Pica, actrice italienne
 Vittorio Pica (1864-1930), critique d'art, critique littéraire et essayiste italien.

Voir aussi 
 
 Aurelio Picca, un poète et écrivain italien.

Homonymie de patronyme italien